Sezon 1946/47 Division 1 był 9. edycją rozgrywek o Mistrzostwo Francji.

Kluby występujące w sezonie 1946/47

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 FC Sochaux-Montbéliard
 Olympique Alès

Najlepsi strzelcy 

1946 w piłce nożnej
1946 we Francji
1947 w piłce nożnej
1947 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji